Auel (België), een plaats in gemeente Burg-Reuland in de Belgische provincie Luik.
Auel (Duitsland), een gemeente in het district Rhein-Lahn-Kreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Jean Marie Auel, een schrijfster.